Soleil puede referirse a:

 El videojuego Soleil.
 El sincrotrón SOLEIL, en Francia.
 El rascacielos Soleil en Brisbane, Australia.
 La actriz estadounidense Soleil Moon Frye.
 Soleil Factory, un centro comercial de Buenos Aires, Argentina.
 Soleil, película de 1997.
 Soleil rouge o Sol Rojo, western de 1971.
 Soleil Ô, película mauritana de 1969.